

Бише колоније 
 Златна обала (регија), у западној Африци, која је била састављена од следећих колонија:
 Златна обала (британска колонија), бивша британска колонија на простору садашње државе Гана;
 Бранденбуршка Златна обала или колонија Грос Фридрихсбург, бивша немачка колонија у југозападном делу данашње Гане;
 Данска Златна обала или Данска Гвинеја, бивша данска колонија у југоисточном делу данашње Гане;
 Холандска Златна обала или Холандска Гвинеја, бивша холанска колонија у Африци;
 Португалска Златна обала, бивша португалска колонија на простору садашње Гане (1482–1642);
 Шведска Златна обала, бивша шведска колонија у Африци (1650–1658) (1660–1663).

Географски појмови 
 Златна обала (Хонгконг), пословни и стамбени простор у Хонгконгу;
 Златна обала (француски департман), француски департман у региону Бургундије;
 Златна обала, регион у северозападном делу Доње Калифорније;

Види још 
 Гоулд Коуст, град у Квинсленду у Аустралији;
 Гоулд Коуст обала, део обале Антарктика, дуж источне границе Росововог шелфа;
 Коста Дорада, део обале у Провинцији Тарагони у Шпанији;
 Коста де Оро, регија од неколико градова на атлантској обали у Уругвају.